Viale kan syfta på:

Geografi

Argentina 

 Viale (ort i Argentina), Entre Ríos,

Italien 

 Viale, Piemonte, kommun, Piemonte, Provincia di Asti, 
 Viale, Perugia, ort, Provincia di Perugia, 

Robotskapade Argentinaförgreningar